Время приключений (телесериал, 1959) — американский детский телесериал.
 Время приключений (телесериал, 1967) — канадский детский телесериал.
 Adventure Time — музыкальный дуэт 2003-2004 годов между Daedalus и DJ Frosty.
 Время приключений (мультсериал) — американский мультсериал, созданный Пендлетоном Уордом.
 Время приключений (мультфильм, 2007) — пилотный эпизод.